Хадисе Ачъкгьоз (, родена на 22 октомври 1985 г.), известна под псевдонима Хадисе, е белгийска певица от турски произход, изпълняваща в стил R&B Поп.

Биография 
През 2003 г. участва в „Pop Idol“ в Белгия. Въпреки че не печели телевизионният формат, тя е забелязана от продуцентите и с нея започва усилено да се работи.

Става известна през 2004 г. с дисковия си сингъл „Sweat“ (Пот) от едноименния албум, който заема 19 място в музикалната класация на белгийския регион Фландрия. В този албум влизат и още няколко сингъла, най-известен сред които става „Milk Chocolate Girl“ (Момиче от млечен шоколад). Дискът на дебютния албум донася на Хадисе наградите „TMF“ в Белгия и „Altın Kelebek“ (Златни пеперуди) в Турция. Вторият ѝ албум – „Hadise“, е издаден както в родината на изпълнителката, така и в Турция, и включва песни като „A Good Kiss“ (Една добра целувка) и „My Body“ (Моето тяло).

Често участва в програмата на телевизионното шоу „Beyaz Show“ по една от най-голямата турска телевизия „Kanal D“.

Участва в Първите балкански музикални награди – София'2010 с парчето Fast Life, номинирано от Турция.

Член е на журито на най-големия телевизионен музикален проект в Турция, а именно телевизионното шоу на „Гласът на Турция“ (O Ses Türkiye) – сезон 1 /2011 – 2012/ и сезон 2 /2012 – 2013/. Първият сезон на шоуто се излъчва по Show Tv, а вторият по Star TV. Част от журито са също Мустафа Сандал, Хюлия Авшар и Мурат Боз.

В превод от турски името на певицата означава „събитие“.

Участие на Евровизия 2009 

През 2009 г. Хадисе представя Турция на конкурса за песен Евровизия 2009, който се провежда в столицата на Русия Москва, с песента „Dum Tek Tek“. Изпълнението получава общо 177 точки, което го поставя на четвърто място в класацията на финала. „Dum Tek Tek“ е и първият сингъл от третия албум на певицата – „Fast Life“ (Бърз живот), пуснат през май 2009 г. В края на месеца певицата издава в Турция и първия си албум, озаглавен на турски език – „Kahraman“ (Герой).

На 10 април 2009 година в София, Хадисе представя парчето „Dum Tek Tek“.

На 13 април 2009 година, гостува във Вечерното шоу на Азис по TV2 и също представя песента „Dum Tek Tek“.

На полуфинала на Евровизия 2009 г. песента заема 2-ро място със 172 точки.

На финала на Евровизия 2009 г. песента на Хадисе заема 4-то място в окончателната класация с общо 177 точки.

Дискография

Студийни албуми 
 2005: Sweat
 2008: Hadise
 2009: Fast Life
 2009: Kahraman
 2011: Aşk Kaç Beden Giyer?
 2014: Tavsiye
 2017: Şampiyon

Сингли 

 2004: Sweat
 2005: Stir Me Up
 2005: Milk Chocolate Girl
 2006: Bad Boy
 2007: A Good Kiss
 2008: My Body
 2008: Deli Oğlan
 2008: Aşkkolik
 2009: Düm Tek Tek
 2009: Evlenmeliyiz
 2009: Fast life
 2010: Kahraman
 2011: Superman
 2011: Ask Kaç Beden Giyer ?
 2012: Mesajimi almistir o

Източници

Външни препратки 

  Официален сайт 
  Профил в сайта MySpace
  Биография на сайта на Евровизия
  Профил в сайта AskMen
  Биография на сайта на BBC

Белгийски певци
Турски музиканти
Турци в Белгия
Лезгинци
Хора от провинция Антверпен